«Белогорск» — российский любительский футбольный клуб из города Белогорска Амурской области. Основан в 2009 году. Трёхкратный серебряный призёр зоны «Дальний Восток» ЛФЛ. Обладатель Кубка Дальнего Востока 2012 и 2013 годов.

История 
Футбольный клуб «Белогорск» был основан в 2009 году. В первом же сезоне коллектив завоевал третье место в чемпионате Амурской области по футболу, проиграв борьбу за «серебро» только в последнем туре. Спустя год клуб стал чемпионом Амурской области и был признан лучшей командой области по итогам сезона, а ещё через год выиграл чемпионат и кубок региона, а также серебряные медали зоны «Дальний Восток» ЛФЛ. В 2012 году команда повторила свои достижения и добавила к ним победу в Кубке Дальнего Востока, проходивший на его домашнем стадионе «Амурсельмаш». В сезоне 2013 «Белогорск» вновь выиграл чемпионат и кубок Приамурья, а также (во второй раз подряд) Кубок Дальнего Востока; стал второй год подряд вторым в третьем дивизионе, успешно дебютировал в Кубке России. В среднем домашние матчи клуба в этом сезоне посещало более чем по полторы тысячи человек — вчетверо больше аналогичного показателя у пятикратных победителей дальневосточной зоны «ЛуТЭКа-Энергии» и больше, чем у лидировавшего в Восточной зоне второго дивизиона «Сахалина». В сезоне 2015/2016 клуб добрался до стадии 1/32 финала Кубка России, тем самым став первым любительским клубом в истории российского футбола, которому удалось забраться так далеко по сетке этого турнира. На данной стадии команда из Белогорска на своём поле проиграла клубу из ФНЛ «СКА-Хабаровск», пропустив во втором тайме 4 безответных мяча.

Чемпионат Амурской области 2013 
В турнире, который прошёл с 19 мая по 1 октября, участвовали 6 команд. Кроме «Белогорска» и «Благовещенска», это «Авангард» и «Союз» из города Свободный, а также ещё два клуба из Благовещенска — «Максинтер» и «Юность». Белогорский коллектив с 28 очками занял первое место.

Кубок Дальнего Востока 2013 
В 2013 году «Белогорск» стал обладателем Кубка Дальнего Востока, что дало ему право на участие в Кубке России 2014/2015.

Кубок Амурской области 2013 
1/4 финала

1/2 финала

Финал

ЛФЛ 2013

Кубок России 2013/2014 
Право на первое в своей истории участие в Кубке России белогорский клуб получил после победы в Кубке Дальнего Востока 2012 и сразу показал лучший в истории российских профессиональных футбольных турниров результат для любительской команды, пробившись в третий круг соревнования.

Кубок Дальнего Востока 2014

Результаты матчей

Положение команд

Кубок России 2014/2015

Кубок России 2015/2016

Достижения 
 Кубок России:
 1/32 финала: 2015/2016

 ЛФЛ, первенство Дальнего Востока:
 Победитель (2): 2014, 2016
 Серебряный призёр (3): 2011, 2012, 2013

 Кубок Дальнего Востока:

 Обладатель (2): 2012, 2013
 Серебряный призёр (2): 2011, 2014

 Чемпионат Амурской области:

 Победитель (4): 2010, 2011, 2012, 2013
 Бронзовый призёр: 2009

 Кубок Амурской области:

 Обладатель (3): 2011, 2012, 2013
 Серебряный призёр: 2010

Рекорды в официальных соревнованиях 
Самые крупные победы

Самые крупные поражения

Клубные цвета

Примечания

Ссылки 
 Футбольный клуб "Белогорск"
 Профиль команды на сайте football-dv.ru
 Логотип команды на сайте «Футбольные эмблемы»
 Итоги сезона 2012
 ФК «Белогорск» досрочно стал чемпионом области
 Интервью председателя АФС Олега Туркова
 Интервью главы города Станислава Мелюкова
 Павел Палатин: «Белогорск» — сильная команда

Футбольные клубы России
Белогорск (Амурская область)
Спортивные клубы Амурской области